Niemcy:
 Bad Kösen – dzielnica Naumburg (Saale)

Osoby:
 Sultan Kösen – najwyższy człowiek świata

Zobacz też:
 Kössen